Il singolare del torneo di tennis Genoa Open Challenger 2003, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Óscar Hernández che ha battuto in finale Vincenzo Santopadre 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Martín Vassallo Argüello (quarti di finale)
 Óscar Hernández (Campione)
 Giorgio Galimberti (secondo turno)
 Álex Calatrava (semifinali)

 Alessio Di Mauro (primo turno)
 Salvador Navarro (semifinali)
 Renzo Furlan (secondo turno)
 Vincenzo Santopadre (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Genoa Open Challenger 2003